Dendrorhynchus är ett släkte av slemmaskar. Dendrorhynchus ingår i familjen Polybrachiorhynchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Dendrorhynchus